Das Adjektiv karibisch kann sich beziehen auf:
die Region Karibik
das Karibische Meer
das Volk der Kariben
die Karibischen Sprachen
die Karibische Küche

Siehe auch